Stordahl ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Stordahl (1913–1963), US-amerikanischer Trompeter, Arrangeur und Bandleader
 Larry Stordahl (* 1942), US-amerikanischer Eishockeyspieler, Olympiateilnehmer